Гран-при Монако 1970 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 10 мая 1970 года на трассе Монте-Карло.

В рядах гощиков произошло всего одно изменение — на частном Марче команды Antique Automobiles Racing дебютировал Ронни Петерсон. Первый ряд стартового поля завоевали Джеки Стюарт и Крис Эймон. В гонке Стюарт лидировал до 27 круга, когда перебои в зажигании вынудили его отдать лидерство Джеку Брэбему. В свою очередь, австралиец на последнем круге гонки слишком поздно затормозил в одном из поворотов и ударился в ограждение трассы, что позволило победить ехавшему следом Йохену Риндту. Пришедший третьим Анри Пескароло завоевал свой единственный подиум в карьере.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-27 Джеки Стюарт

28-79 Джек Брэбем

80 Йохен Риндт

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако